Ниже приведён список и описание эпизодов американско-британского фантастического телевизионного сериала 2004 года «Звёздный крейсер „Галактика“», а также связанных с телесериалом фильмов и веб-эпизодов.

Ремейк телесериала 1978 года изначально возник как двухсерийный телефильм (мини-сериал), который был впервые показан на американском телеканале Sci Fi Channel 8 и 9 декабря 2003 года. После успешного показа стал началом полноценного телесериала, который вышел на телеканале Sky One в Великобритании и Ирландии 18 октября 2004 года и на канале Sci Fi в США 14 октября 2005 года. Телесериал (англоязычная версия) полностью выпущен на DVD и Blu-ray. Мини-сериал и все сезоны сериала также доступны для скачивания и онлайн просмотров на iTunes Store, Xbox Live и Netflix в США.

Со второго сезона в каждой серии показывается количество выживших — официальная статистика выживших колонистов во флоте «Галактики». Эта цифра показана в начале каждого эпизода в начальных титрах. Президент Лора Розлин ведет счёт и записывает его на доске в своём кабинете. Число уменьшается, когда люди гибнут, и увеличивается, когда рождаются дети или находятся новые выжившие. Этот счёт не показывается в начале третьего сезона, но появляется вновь в эпизоде «Коллаборационисты».

Мини-сериал (2003) 

Телевизионный фильм, ставший пилотным эпизодом телесериала, впервые вышел в эфир на телеканале Sci Fi Channel в виде двух полуторачасовых серий.

Сезон 1 (2004—2005) 
Первый сезон состоит из 13 серий продолжительностью ~43 минуты. Премьерный показ состоялся на телеканале Sky One.

Сезон 2 (2005—2006)

Сопротивление (веб-эпизоды)

Сезон 3 (2006—2007)

Лезвие (веб-эпизоды)

Лезвие (телефильм) 
Телевизионная полнометражная лента «Звёздный крейсер „Галактика“: Лезвие», рассказывает о событиях, произошедших на звёздном крейсере «Пегас» с начала Второй сайлонской войны до его встречи с «Галактикой», и первом задании «Пегаса» под командованием Аполло.

Сезон 4 (2008—2009) 
Четвёртый сезон телесериала — финальный; включает в себя собственно 20 серий, 10 веб-эпизодов «Лицо врага» и двухчасовой телевизионный фильм «Лезвие» с мини-циклом «Ретроспекция», показанным сперва как отдельная история.

Эпизоды 1-10

Лицо врага (веб-эпизоды)

Эпизоды 11-20

План (телефильм) 
Телевизионная полнометражная лента «Звёздный крейсер „Галактика“: План» по-новому (со стороны сайлонов) раскрывает события, происходившие в сериале в период с начала атаки на Двенадцать колоний до высадки людей на планете Новая Каприка.

Выпуск на DVD и Blu-ray 

Премьерный показ мини-сериала состоялся в Великобритании 1 марта 2004, а в США и Канаде 28 декабря 2004, и включал в себя вырезанные сцены, аудиокомментарии, и видео со съемочной площадки.

Первый сезон был выпущен на DVD 28 марта 2005 и 20 сентября 2005 в Великобритании и Северной Америке соответственно и включали вырезанные сцены. Американский вариант включал еще и другие дополнительные материалы.

Второй сезон был издан одним целым в Великобритании, и двумя отдельными томами в США, повторяя перерыв в показе посреди сезона. Каждый Американский том содержит половину сезона, включая удаленные сцены и подкасты ранее доступные на официальном сайте. Сезон 2.5 также включал расширенную версию серии «Пегас», последнего эпизода первой половины сезона. DVD региона 2 включали расширенную версию серии «Пегас», также комментарии и удаленные сцены релиза США 2.0, но не содержали комментариев и удаленных сцен с релиза США 2.5.

Доступ к сериалу онлайн 
В январе 2006 года компания Apple начала продажу мини-сериала и первых двух сезонов на американском сайте iTunes Store. По мере выхода сезонов для просмотра онлайн и скачивания стали доступны и остальные серии.

Примечания 

Звёздный крейсер «Галактика»
Звёздный крейсер «Галактика» (2003—2009)